

Sigle 
 Data AcQuisition  – acquisizione dati

Codici 
 daq – codice ISO 639-3 della lingua maria dandami